Balosave je ime več naselij:
 Balosave, Srbija - naselje v Občini Knić, Šumadijski upravni okraj, Srbija
 Balosave, Črna gora - naselje v Občini Nikšić, Črna gora